

Persone 
 Alphons Egli – politico svizzero
 Andy Egli – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Paul Egli – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero

Altro 
 Egg & Egli – casa automobilistica svizzera

Altri progetti